El nombre de Antonio Cruz puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Antonio Cruz García, más conocido como Antonio Mairena (1909-1983). Cantaor de flamenco.
 Antonio Cruz-Conde (1910-2003). Político español que llegó a ser alcalde de Córdoba (1951-1962) y presidente de la Diputación Provincial de Córdoba (1962-1967).
 Antonio Cruz Villalón (nacido en 1948). Arquitecto español.
 Antonio Cruz Suárez (nacido en 1952). Carcinólogo español.
 Antonio Cruz (ciclista), ex-ciclista profesional estadounidense.